Can-Am, o CanAm, è un'abbreviazione di Canadian-American. Può riferirsi a:

Canadian-American Challenge Cup – competizione automobilistica per vetture sport svoltasi in Nordamerica, sotto l'egida del SCCA e del CASC, dal 1966 al 1974
Canadian-American Hockey League – lega minore professionistica di hockey su ghiaccio che, dal 1926 al 1936, ha operato negli Stati Uniti e in Canada
Canadian-American Records – casa discografica canado-statunitense, fondata nel 1957 da Don Costa (futuro padre di Nikka) e Leonard Zimmer